Laška vas je ime dve slovenskih naselij:
 Laška vas, Laško
 Laška vas pri Štorah